András Adorján (fluitist) (1944), Hongaars-Duits fluitist
 András Adorján (schaker) (1950), Hongaars schaker